Norton Township peut désigner les townships suivants  aux États-Unis :

 Norton Township du comté de Walsh dans le  Dakota du Nord.
 Norton Township du comté de Kankakee dans l'Illinois.
  du comté de Jefferson dans le  Kansas.
  du comté de Winona dans le  Minnesota.
 Norton Township du comté de Summit en Ohio (supprimé).

Voir aussi 
 

Homonymie de townships